38-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 16 по 21 сентября 1958 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 49 спортсменов из 13 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 34-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1958
Чемпионаты Европы в 1958 году
Сентябрь 1958 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1958 году
Чемпионаты Европы в Швеции
1958 год в тяжёлой атлетике